Die 10. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1979 bis 1983. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 7. Oktober 1979.

Diese Wahl war die erste Landtagswahl in Deutschland, aufgrund der eine grüne Partei, die BGL (Bremer Grüne Liste), in ein Landesparlament einzog.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 78,5 %. Präsident der Bürgerschaft war Dieter Klink (SPD).

Wahlergebnis

Abgeordnete 
Hinweise: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 
 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Koschnick IV

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 11